Hüttenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hüttenberg, Hessen, kommun,

Österrike 

 Hüttenberg, Österrike, kommun i Kärnten,